

Medalhistas 
Esses foram os resultados dos medalhistas do futebol na Universíada de Verão de 2003:

Quadro de medalhas

Ver também 
 Universíada de Verão de 2003

Ligações externas 
 

Futebol
Verao 2003